Димитър Апостолов Матов е български филолог и революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет и Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Димитър Матов е роден в 1864 година в западномакедонския град Струга, тогава в Османската империя. Родителите му Апостол Матов и Петра имат общо 11 деца, но до пълнолетие достигат шестима: Димитър Матов, Христо, Милан, Мария, Агния и Царева. Става деец на ВМОК. През 1895 година с четата на Антон Бузуков от ВМОК влиза в Македония. Към края на XIX век се намира в София и е приближен на ръководителите на ВМОРО.

Умира в 1896 година.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМОК
Български революционери от Македония
Родени в Струга
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Български имигранти от Македония в София